Fossalta kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Fossalta di Portogruaro, kommun, Veneto, Provincia di Venezia, 
 Fossalta di Piave, kommun, Veneto, Provincia di Venezia, 
 Fossalta (ort i Italien, Veneto), Provincia di Padova, 
 Fossalta (ort i Italien, Emilia-Romagna), Provincia di Ferrara, 

Robotskapade Italienförgreningar